Костомар — название населённых пунктов в Казахстане:
 Костомар — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Костомар (до 2018 г. - Семёновка) — село в Костанайском районе Костанайской области.
 Костомар — село в Иртышском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2015 г.